Татья́на Бори́совна Яно́вская (,  — , ) — советский и российский , доктор физико-математических наук, профессор. Лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники.

Биография 
Родилась в семье физика и геолога Бориса Михайловича Яновского, сестра — Елена Борисовна Яновская.

В 1954 году окончила физический факультет Ленинградского государственного университета, в 1958 году — аспирантуру Института физики Земли АН СССР, защитила кандидатскую диссертацию. В 1958—1960 годах была младшим научным сотрудником на сейсмической станции «Пулково» при Пулковской обсерватории, в 1960—1968 годах — в Ленинградском отделении Математического института АН СССР в группе динамики упругих сред под руководством Г. И. Петрашеня. В 1968—2019 годах была старшим научным сотрудником, затем (с 1986 года) профессором кафедры физики Земли физического факультета ЛГУ. В 1972 году защитила докторскую диссертацию на тему «Методы решения обратной задачи сейсмологии и их применение к изучению переходной зоны земного ядра».

Научная деятельность 
Большинство работ Яновской посвящено изучению распространения сейсмических волн в неоднородных средах, а также сейсмической томографии и другим обратным задачам сейсмологии.

Является автором более двухсот научных работ. Под руководством Яновской было защищено более тридцати кандидатских диссертаций.

Библиография

Признание 
 1982 — Государственная премия СССР в области науки и техники за исследования в области теории и методов расчета полей сейсмических волн.
 1997 — почётный член Американского геофизического Союза (AGU).
 2002 — медаль Бено Гутенберга Европейского Геофизического Общества (EGS) за теоретические работы, связанные с распространением поверхностных волн и цунами.
 25 января 2010 — почётный профессор Санкт-Петербургского государственного университета.

Примечания

Ссылки 
 Татьяна Борисовна Яновская на сайте Санкт-Петербургского государственного университета.
 [www.famous-scientists.ru/7609/ Татьяна Борисовна Яновская] на сайте энциклопедии «Учёные России». 

Преподаватели физического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Почётные профессора Санкт-Петербургского государственного университета
Сотрудники ПОМИ РАН
Награждённые медалью Бено Гутенберга